Улица Андре́ева:
 Улица Андреева — улица в Волгограде.
 Улица Андреева — улица в Орле.
 Улица Андреева — улица в Орске.
 Улица Андреева — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).

См. также 
 Улица Павла Андреева — улица в Москве